Amarant kan syfta på:

 Amarant (färgämne) – ett azofärgämne
 Amarant (fartyg) – svenskt skepp sjösatt 1653
 Amaranter (fåglar) – ett släkte med fåglar i familjen astrilder inom ordningen tättingar
 Amarantväxter – en växtfamilj
 Amarantsläktet – ett släkte inom familjen amarantväxter
 Amarantfrö – frön från vissa amarantväxter som används som livsmedel
 Amarant (virke) - (Purpleheart) Ädelträ-virke från olika arter i det sydamerikansk släktet Peltogyne som hör till ärtväxterna.
 Amarantorden – en svensk hovorden

Se även
  Amarante (olika betydelser) – flera
 Amaranten – flera